Comma bezeichnet:

 Comma, Literaturzeitschrift aus Chemnitz
 Comma (Modemarke), eine Modemarke der s.Oliver-Group

Comma ist der Familienname folgender Personen:

 Lamin Comma, gambischer Gouverneur

Siehe auch:
 Comma Johanneum
 Komma (Begriffsklärung)
 Coma